Ниже представлен список всех призёров летних Олимпийских игр 1920 года, проходивших в Антверпене с 14 по 29 августа 1920 года. В соревнованиях приняли участие 2626 спортсменов представляющие 29 НОК. Было разыграно 154 комплектов медалей в 26 видах спорта.

Академическая гребля

Бокс

Борьба

Греко-римская борьба

Вольная борьба

Велоспорт

Шоссейные гонки

Трековые гонки

Водное поло

Конный спорт

Лёгкая атлетика

Парусный спорт

Перетягивание каната

Плавание

Мужчины

Женщины

Поло

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Регби

Современное пятиборье

Спортивная гимнастика

Стрельба

Стрельба из лука

Теннис

Тяжёлая атлетика

Фехтование

Фигурное катание

Футбол

Хоккей

Хоккей на траве

Конкурсы искусств

Ссылки 

Списки призёров Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 1920